Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою другий рік підряд і знову виграла титул, перемігши у фіналі Надію Петрову з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 
 

Pilot Pen Tennis, Жінки, одиночний розряд
Pilot Pen Tennis 2010